Assogba ist der Familienname folgender Personen:
 Arcade Assogba, beninischer Filmemacher
 Nestor Assogba (1929–2017), beninischer römisch-katholischer Erzbischof
 Youssouf Assogba (* 2001), beninischer Fußballspieler